L'édition 2000 du tournoi de tennis du Mexique s'est tenue du 21 au  sur terre battue en extérieur à Mexico. Elle appartient à la catégorie International Series Gold, c'est la  du tournoi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2000
Mexico
Tennis
Tennis en février 2000